Șova este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Nicolae Șova (1885–1966), politician și general român.
 Vasilii Șova (n. 1959), politician și ministru moldovean.
 Lucian Șova (n. 1960), politician și ministru român.
 Dan Șova (n. 1973), politician și ministru român.